Минерал има више значења:
 Минерал
 Округ Минерал (Западна Вирџинија)
 Округ Минерал (Колорадо)
 Округ Минерал (Монтана)
 Округ Минерал (Невада)
 Минерал (Вашингтон)
 Минерал (Калифорнија)
 Минерал (Вирџинија)
 Минерал (Илиноис)